Mjoön (Luleå), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel
 Mjoön (Piteå), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel